Ars magna () — многозначный термин.
 Ars Magna — книга Джероламо Кардано (1545), в которой впервые появились формулы Кардано для решения кубических уравнений.
 Ars magna — название логического метода Раймонда Луллия
 Ars magna — мистическая трактат-поэма Оскара Милоша